Харлов — фамилия.

Известные носители 
 Харлов, Алексей Гаврилович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Харлов, Андрей Васильевич (1968—2014) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Харлов, Вадим Борисович (род. 1966) — член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области.
 Харлов, Василий Николаевич — народный комиссар земледелия КазССР октябрь 1920 г. — август 1921 г.
 Харлов, Виктор Георгиевич (род. 1949) — Народный художник Российской Федерации.
 Харлов, Захар Иванович (1731—1773) — комендант Нижнеозёрной крепости, казнён Пугачёвым после взятия крепости восставшими казаками.
 Харлов, Леонид Александрович (1941—1965) — советский милиционер, погибший при выполнении служебных обязанностей.

См. также 
 Харлов — остров в Баренцевом море.